Andrea Schwarzenberger – ex sciatrice alpina tedesca
 Reinhard Schwarzenberger – ex saltatore con gli sci austriaco
 Xaver Schwarzenberger – regista e direttore della fotografia austriaco